Razboyna kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Razbojna (ås), Sliven, 
 Razbojna (berg), Sliven, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar